Љубић (патроним са значењем "син Љубе") је хрватско и српско презиме. Оно се може односити на:

 Александар Љубић (рођ. 1958), српски гинеколог и акушер
 Божо Љубић (рођ. 1949), хрватски политичар из Босне и Херцеговине
 Весна Љубић (рођ. 1938), југословенска и босанскохерцеговачка редитељка и сценаристкиња
 Виктор Љубић (1902—1984), бивши италијански веслач хрватског порекла
 Едо Љубић (1912—1993), југословенски певач
 Кажимир Љубић (1835—1897), хрватски католички свештеник
 Невенка Љубић (рођ. 1953), лекарка, друштвена радница и добротворка
 Стјепан Љубић (1906—1986), југословенски бициклиста
 Стојан Љубић (1916—1943), учесник Народноослободилачке борбе
 Шиме Љубић (1822—1896), жупник, хрватски археолог, историчар и биограф

Види још 
 Љубић

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена